Riddleberger ist der Familienname folgender Personen:

 Denny Riddleberger (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler
 Harrison H. Riddleberger (1844–1890), US-amerikanischer Politiker
 James W. Riddleberger (1904–1982), amerikanischer Diplomat